Albraunia är ett släkte av grobladsväxter. Albraunia ingår i familjen grobladsväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Grobladsväxter
Albraunia